Mondscheibe steht für:

 das Bild des Mondes von der Erde aus gesehen bei Vollmond
 eine Art von Fensterscheiben, siehe Tellerscheibe